Sorel kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sorel, Somme, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Sorel-en-Vimeu, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Sorel-Moussel, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire,